Aleksandar Bursać – cestista serbo
 Marija Bursać – partigiana jugoslava
 Miloš Bursać – ex calciatore jugoslavo
 Sanja Bursać – pallavolista serba